Schwachkopf ist
 ein Schimpfwort (Synonyme: Trottel, Idiot)
 der Titel eines Liedes der Wise Guys auf dem Album Alles im grünen Bereich (1997)
 der Name eines Cartoonbandes von Martin Perscheid (2006)

Siehe auch